Shut Up and Bleed — совместный компиляционный альбом американских ноу-вейв-групп Teenage Jesus and the Jerks и Beirut Slump, изданный в 2008 году лейблами Cherry Red в Великобритании и Atavistic в США.

Об альбоме 
Данный сборник собрал в себе все релизы Teenage Jesus and the Jerks с их ранее неизданными концертными записями и записями другого музыкального проекта Лидии Ланч — Beirut Slump.

Музыка минималистична и абразивна: фальшивый вокал, гитары расстроены, ударные партии чрезвычайно просты, а саксофон Джеймса Ченса из Contortions имеет резкий звук. Один из рецензентов отметил, что при прослушивании данного альбома можно заметить готические элементы.

Отзывы критиков 
Марк Деминг из AllMusic присудил данному альбому четыре звезды из пяти, сказав, что «Shut Up and Bleed — брутальная и бескомпромиссная музыка не для слабонервных, и нет никаких сомнений, что именно этого добивались оба коллектива. Это жизненно важное свидетельство нью-йоркской ноу-вейв-сцены в её самых чистых и разрушительных проявлениях».

Джо Пелоне из Punknews.org присудил данному альбому три с половиной звезды из пяти, порекомендовав: «Если вам нравится пост-панк, ранние Sonic Youth, Иксен Червенка или любой другой андеграундный альбом, изданный после 1979 года, возможно, будет неплохо приобрести этот ломтик истории».

Список композиций

Участники записи 
Teenage Jesus and the Jerks
 Лидия Ланч — вокал, гитара, дизайн, продюсирование (1, 3, 24), микширование (4—5, 15)
 Гордон Стивенсон — бас-гитара (1—3, 13, 20, 22—25, 29)
 Рекк — бас-гитара (4—5, 15, 26, 28)
 Джим Славунос — бас-гитара (6—7, 9—11, 17)
 Брэдли Филд — ударные, кимвал (4—6, 9—10, 15, 26, 28)
 Джеймс Ченс — саксофон (4—5, 15), микширование (4—5, 15)

Beirut Slump
 Бобби «Берковиц» Своуп — вокал, скрипка
 Лиза Своуп — бас-гитара
 Джим Славунос — ударные
 Вивьен Дик — орган

Дополнительный персонал
 Брайан Ино — продюсирование (1, 3, 24)
 Роберт Куайн — продюсирование (2, 6, 9—10, 13)
 Вуди Пейн — продюсирование (8, 12, 14, 16, 18—19, 21, 27)
 Том Гарретсон — продюсирование, ремастеринг, дизайн

Примечания 
Пояснения

Источники

Сборники 2008 года
Сборники ноу-вейва